Fokussierung (von lateinisch focus, ‚Brennpunkt‘) steht für:
 die Bündelung von Strahlung, siehe Fokus und Brillanz (Strahlung)
 eine Eigenschaft von Parabolantennen, siehe Parabolantenne #Bündelung 
 in der Fotografie die Scharfstellung des Motivs, siehe Entfernungseinstellung
 ein Geisteszustand, siehe Konzentration (Psychologie)

Siehe auch: